Petr Bříza, češki hokejist, * 9. december 1964, Praga, Češka.

Bříza je v češkoslovaški ligi branil za klube Slavija Praga, České Budějovice in Sparta Praga, s katerim je v sezoni 1989/90 osvojil naslov državnega prvaka. V tujini je dve sezoni branil v finski ligi za klub Lukko Rauma in šest sezon v nemški ligi za EV Landshut. Ob koncu kariere je s Sparto osvojil tri nalove državnega prvaka v češki ligi, v sezonah 1999/00, 2001/02 in 2005/06, ki je bila njegova zadnja sezona v karieri.

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil dveh olimpijskih igrah, kjer je osvojil eno bronasto medaljo, in štirih svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil tri bronaste medalje, za češko reprezentanco pa na Olimpijskih igrah 1994, kjer je osvojil peto mesto, in treh svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil eno bronasto medaljo.

Statistika kariere

|-
| Slavija Praga
| Češkoslovaška 2. liga
| 81/82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slavija Praga
| Češkoslovaška 2. liga
| 82/83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 83/84
|
| 19
|
|
|
|
|
| 2.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 84/85
|
| 16
|
|
|
|
|
| 3.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 85/86
|
| 35
|
|
|
|
|
| 2.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
| 38
|
|
|
|
| 0
| 2.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 87
|
| 0
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
| 42
|
|
|
|
|
| 2.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 88
|
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 46
|
|
|
|
|
| 3.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 53
|
|
|
|
|
| 2.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 2
| 10
|
|
|
|
| 5.00
| .825
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
| 32
|
|
|
|
|
| 2.48
| .916
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 8
| 10
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2.88
| .877
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 91/92
|
| 44
| 44
| 0
| 1
| 1
| 22
| 2.71
| .916
|
| 2
| 2
| 0
| 0
| 1
| 0
| 4.00
| .840
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 92
|
| 7
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.72
| .896
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.47
| .921
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 92/93
|
| 47
| 48
| 0
| 3
| 3
| 44
| 2.87
| .924
|
| 3
| 3
| 0
| 0
| 3
| 0
| 2.67
| .923
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.23
| .949
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 93/94
|
| 44
|
|
|
|
|
| 2.51
|
|
| 7
|
|
|
|
|
| 2.70
|
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 94
|
| 7
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.36
| .899
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 4
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.01
| .875
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 94/95
|
| 39
|
| 0
| 2
| 2
| 4
| 2.10
|
|
| 17
|
| 0
| 1
| 3
| 4
| 2.96
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 1
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.00
| .905
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 95/96
|
| 43
| 52
| 0
| 1
| 1
| 24
| 2.77
|
|
| 9
|
|
|
|
|
| 2.61
|
|-
| Češka
| Svetovni pokal
| 96
|
| 2
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.29
| '''.767
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 96/97
|
| 48
|
| 0
| 5
| 5
| 32
| 2.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 97/98
|
| 48
| 54
| 0
| 2
| 2
| 4
| 2.41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 98/99
|
| 35
|
| 0
| 1
| 1
| 16
| 2.17
| .928
|
| 3
|
| 0
| 0
| 1
| 10
| 3.68
| .917
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 99/00
|
| 50
|
|
|
|
|
| 2.07
| .939
|
| 9
|
|
|
|
|
| 1.09
| .967
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 00/01
|
| 51
|
|
|
|
|
| 2.45
| .933
|
| 13
|
|
|
|
|
| 2.31
| .934
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 01/02
|
| 49
|
|
|
|
|
| 2.34
| .935
|
| 13
|
|
|
|
|
| 2.04
| .938
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 02/03
|
| 44
|
|
|
|
|
| 1.90
| .942
|
| 10
|
|
|
|
|
| 1.46
| .957
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 03/04
|
| 49
|
|
|
|
| 62
| 2.01
| .939
|
| 13
|
|
|
|
| 0
| 2.63
| .924
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 04/05
|
| 31
|
|
|
|
| 30
| 2.23
| .930
|
| 5
|
|
|
|
| 0
| 3.36
| .898
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 05/06
|
| 42
|
|
| 1
| 1
| 52
| 2.54
| .925
|
| 17
| 17
|
| 1
| 2
| 31
| 1.56
| .952
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Olimpijski tekmovalci za Češko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Češki hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Slavija Praga
Hokejisti HC České Budějovice
Hokejisti HK Sparta Praga
Hokejisti Lukko Rauma
Hokejisti EV Landshut